Garbnicken ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute auf polnischem bzw. russischem Staatsgebiet liegen:
 Garbnicken, Kreis Friedland/Bartenstein: Solowjowo (Kaliningrad) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad/Russland
 Garbnicken, Kreis Preußisch Eylau: Garbniki im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren/Polen [der Ort ist nicht mehr existent]